Talmon:
 Talmon
 Jacob Leib Talmon